T32 peut signifier :
 Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte, d’après la classification internationale des maladies ;
 FN T32 ou FN TB I, un trolleybus du constructeur belge FN Herstal ;
 Nissan X-Trail T32, troisième génération de la Nissan X-Trail ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres